Тележечный грузонесущий конвейер состоит из замкнутого контура тяговой цепи с постоянно прикрепленными к ней тележками (или платформами), которые движутся по направляющим путям. На тележках располагаются транспортируемые грузы-изделия.

Тележки и направляющие пути являются составными частями конвейера – это является принципиальным отличием грузонесущих тележечных конвейеров от напольных грузоведущих конвейеров.

Тележечные грузонесущие конвейеры используются для пооперационного перемещения тяжелых и габаритных штучных грузов при поточном технологическом процессе, а также на сборочных линиях; в литейном производстве для перемещения литейных форм в процессе сборки, заливки, охлаждения, выбивки, возврата пустых опок и др.

Классификация 
 вертикально-замкнутые
 горизонтально-замкнутые.

Источник 
 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/9164/%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%96%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99 ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР Большой энциклопедический политехнический словарь]
 [metallurgy_dictionary.academic.ru/3375/%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%96%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%99%D0%95%D0%A0 ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР Металлургический словарь]
 Горячих В. Д., Кольга А. Д. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР, КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ МАШИН

Конвейеры